Раменье — село в городском округе Шаховская Московской области. Население —  чел. ().

Село находится у реки Шерстня, на автодороге  в 15 км езды от рабочего посёлка Шаховская, связано автобусным сообщением с селом Ивашково, посёлками Шаховская и Лотошино и городом Тверью. Соседние населённые пункты — деревни Пьянкино, Красное Заречье и Воскресенское.

В селе 14 улиц.

История 

Название села Раменье происходит от славянского слова «орамая» — пахотная земля.

Впервые село упоминается в духовном завещании Волоцкого князя Фёдора Борисовича, составленном около 1506 года накануне похода на Казань.

В начале XVII века это дворцовое село было разорено во время польско-литовского нашествия и стало пустошью.
До этого здесь числилось 3 места церковных, 17 мест дворовых келейных, 49 мест дворовых крестьянских тяглых и 17 мест бобыльских оброчных.
Разорённое Раменье приобрёл в дворцовом ведомстве в 1629 году стольник Василий Андреевич Колычев. Он заселил пустошь крестьянами, а в 1635 году возродил церковь Иоанна Предтечи.

В середине XVII века село перешло во владение князя Ивана Ивановича Лобанова-Ростовского, затем более ста лет принадлежало его наследникам. После его смерти в 1664 году селом владела вдова князя Фетинья Ивановна, его вторая жена с сыном Яковом, владевшим имением до 1732 года.

В 1715 году в селе Раменье ещё значилась деревянная Предтеченская церковь, а уже по документам 1735 года указана церковь «Обновления святаго храма Воскресения Христова, да предел Иоанна Предтечи, да другой предел Флора и Лавра; при той церкви колокольня деревянная».

В 1768 году село относилось к Хованскому стану Волоколамского уезда Московской губернии и было центром совместного владения князя Ивана Ивановича Лобанова-Ростовского и вдовы, графини Фетиньи Яковлевны Шереметевой. В селе было 45 дворов и 184 души. К церковной земле относилось 36 десятин 2164 сажени пашни и 1 десятина 240 саженей сенного покоса.

В 1795 году была построена двухкомплектная деревянная церковь во имя обновления Храма Воскресения Христова с приделами Иоанна Предтечи, Флора и Лавра, в приходе которой насчитывалось 432 двора, в том числе 2080 мужчин и 2288 женщин.

В середине XIX века село Раменье относилось ко 2-му стану Волоколамского уезда и принадлежало Федору Логгиновичу фон Бреверн и Наталье Петровне Глебовой-Стрешневой. Ввиду удачного расположения на Зубцовском тракте здесь по вторникам собирались базары. В селе было 38 дворов, 187 душ мужского пола и 209 душ женского.

В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческое село 2-го стана Волоколамского уезда Московской губернии, на Зубцовском тракте, шедшем из села Ярополча, в 35 верстах от уездного города, при безымянном ручье, с 41 двором и 394 жителями (189 мужчин, 205 женщин).

Сын известного друга декабристов В. М. Шаховского Михаил, женившись в 1862 году на Евгении Фёдоровне Бреверн (дочери Федора Логгиновича и Натальи Петровны), становится владельцем не только огромного состояния жены, в том числе села Раменье, но и получает фамилию и герб рода Глебовых-Стрешневых.

В 1875 году здесь открылась земская больница на 10 коек, в 1883-м — земское училище.

В 1886 году в селе 56 дворов, 369 жителей, церковь, 2 лавки и кирпичный завод. Ярмарки проводились 24 июня и во вторник на сырной неделе.

По данным на 1890 год село входило в состав Кульпинской волости, число душ мужского пола составляло 189 человек, имелись земское училище и больница.

В 1871—1895 годах в редком для XIX века шатровом стиле была построена каменная церковь, сохранившаяся до наших дней.

В 1912 году в селе Раменье Кульпинской волости Волоколамского уезда насчитывалось 58 дворов. К тому времени здесь появились агроучасток и высшее начальное училище, для которого в 1913 году было построено отдельное каменное здание, сохранившееся до наших дней. Имелись также земская больница, казенная винная лавка, 3 чайных и 2 овощных лавки, имение княгини Е. Ф. Шаховской-Глебовой-Стрешневой. В эти времена также действовали в Раменье кредитное товарищество, потребительское общество, ссудно-сберегательная касса, была построена одна из лучших в Московской губернии ветеринарная лечебница.

Начато строительство шоссейной дороги Шаховская — Раменье протяженностью 8,5 верст. В ноябре 1916 года создается Раменский участок внешкольного образования, открываются библиотека, вечерние курсы для взрослых, драмкружок, Народный Дом.

Советский период истории села отмечен созданием в 1920 году одной из первых в уезде комсомольских ячеек. В 1924 году Раменье становится центром волости.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр волости и Раменского сельсовета. В селе проживал 501 человек (219 мужчин и 282 женщины) в 137 хозяйствах (71 крестьянское). Имелись больница, агропункт, ветеринарная лечебница, библиотека и школа. В том же году в селе организовался молочный кооператив, а в 1928 году 6 крестьянских дворов объединились в товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ).

С 1927 года, с утверждения Устава сельхозартели имени крейсера «Аврора», начинается более чем шестидесятипятилетняя история известного коллективного хозяйства, одним из первых председателей которого был Василий Иванович Терехин.

В 1937 году храм Рождества Иоанна Предтечи (Воскресения словущего) закрыли и приспособили под тракторную станцию, затем — под мастерские и котельную, которая была выведена из здания только в 2002 году.

В период немецко-фашистской оккупации практически все село было сожжено, разрушены школа, машинно-тракторная станция. Восстанавливать село помогали строительные бригады Раменского района Московской области.

Благодаря неутомимой работе председателя колхоза А. И. Кондратьева из небольшого по площади хозяйства колхоз превратился к 70-м годам в крупное сельскохозяйственное производство с крепкой материально-технической базой. На центральной усадьбе колхоза имени крейсера «Аврора» в 1966 году был открыт первый в области широкоформатный кинотеатр. На средства колхоза при А. И. Кондратьеве в селе Раменье был построен микрорайон из многоэтажных домов, средняя школа, дом быта, детский сад. Сейчас АО «Раменье», созданное в 1992 году, переживает трудный период.

В 1991 году храм передан верующим. Богослужения совершаются пока только в летнее время.

1994—2006 гг. — центр Раменского сельского округа.

2006—2015 гг. — центр сельского поселения Раменское.

2015 — н. в. — село городского округа Шаховская.

Население

Примечания

Ссылки 
 Герб сельского поселения Раменское (Шаховского муниципального района) Московской области
 Храм Рождества Иоанна Предтечи

Населённые пункты городского округа Шаховская
Сельское поселение Раменское Шаховского района
Населённые пункты Волоколамского уезда